Eerste klasse (1910/1911) był 16. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Union Saint-Gilloise. Nowym mistrzem Belgii został zespół CS Brugeois.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1910 w Belgii
1910 w piłce nożnej
1911 w Europie
1911 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1910–11 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1910-1911